Adilson Ferreira de Souza, Braziliaans voetballer
Alberto Luiz de Souza, Braziliaans voetballer
Allan Rodrigues de Souza, Braziliaans voetballer
Alex de Souza, Braziliaans voetballer
Andre Luiz de Souza Silva, Braziliaans voetballer
Augusto Pedro de Souza, Braziliaans voetballer
Bruno Fernandes de Souza, Braziliaans voetballer
Carlos Alberto Souza dos Santos, Braziliaans voetballer
Carlos Alexandre Souza Silva, Braziliaans voetballer
Carlos Eduardo de Souza Floresta, Braziliaans voetballer
Carlos Henrique dos Santos Souza, Braziliaans voetballer
Deivid de Souza, Braziliaans voetballer
Diego de Souza Gama Silva, Braziliaans voetballer
Edgard de Souza, Braziliaans kunstenaar
Edmar Gees de Souza, Braziliaans voetballer
Edmundo Alves de Souza Neto, Braziliaans voetballer
Edson Aparecido de Souza, Braziliaans voetballer
Edson Rolando Silva Souza, Portugees voetballer
Fabrício de Souza, Braziliaans voetballer
Filipe de Souza, Macaus autocoureur
Giacomace de Souza Freitas, Braziliaans voetballer
Gilson de Souza, Ecuadoraans voetballer
Givanildo Vieira de Souza, Braziliaans voetballer
Ivan Saraiva de Souza, Braziliaans voetballer
Jerônimo de Souza Lôbo, Braziliaans componist, organist, violist en fluitist
João Souza, Braziliaans tennisser
João Miranda de Souza Filho, Braziliaans voetballer
Joaquim de Paula Souza, Braziliaans componist en violist
Josimar Rodrigues Souza Roberto, Braziliaans voetballer
Josue Souza Santos, Braziliaans voetballer
Júlio César de Mello e Souza, Braziliaans schrijver en wiskundehoogleraar
Júlio César da Silva e Souza, Braziliaans voetballer
Keirrison de Souza Carneiro, Braziliaans voetballer
Lincoln Cássio de Souza Soares, Braziliaans voetballer
Luiz Diallisson de Souza Alves, Braziliaans voetballer
Márcio Rafael Ferreira de Souza, Braziliaans voetballer
Marcos Paulo Souza Ribeiro, Braziliaans voetballer
Nádson Rodrigues de Souza, Braziliaans voetballer
Nathan Allan de Souza, Braziliaans voetballer
Odirlei de Souza Gaspar, Braziliaans voetballer
Pete Souza, Amerikaans fotograaf
Raimundo Souza Vieira de Oliveira, Braziliaans voetballer
Ralf de Souza Teles, Braziliaans voetballer
Ricardo Souza Silva, Braziliaans voetballer
Robert de Pinho de Souza, Braziliaans voetballer
Romário de Souza Faria, Braziliaans voetballer
Rômulo Souza Orestes Caldeira, Braziliaans voetballer
Sebastian De Souza, Brits acteur
Sidiclei de Souza, Braziliaans voetballer

Zie ook 
Sousa (doorverwijspagina)

Achternaam